Nicole Melichar-Martinez e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di partecipare con compagne diverse. Melichar-Martinez ha giocato insieme ad Alexa Guarachi e sono state sconfitte al secondo turno da Kirsten Flipkens e Alison Van Uytvanck, mentre Schuurs ha giocato insieme a Chan Hao-ching e sono state sconfitte al primo turno da Natela Dzalamidze e Tereza Martincová.

In finale Coco Gauff e Jessica Pegula hanno sconfitto Veronika Kudermetova e Elise Mertens con il punteggio di 3-6, 7-5, [10-5].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale, ritirate)
  Ena Shibahara /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (secondo turno)

<li> Alexa Guarachi /  Nicole Melichar-Martinez (secondo turno)
<li> Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (primo turno)
<li> Desirae Krawczyk /  Ellen Perez (secondo turno)
 Anna Danilina /  Beatriz Haddad Maia (secondo turno)

Wildcard 

  Mubaraka Al-Naimi /  İpek Öz (primo turno)

 Mirjam Björklund /  Emily Webley-Smith (primo turno)

Protected Ranking 

  Ulrikke Eikeri /  Aleksandra Panova (secondo turno)
  Samantha Murray Sharan /  Bibiane Schoofs (primo turno)

 Alicja Rosolska /  Erin Routliffe (quarti di finale)

Alternate 

  Oksana Kalašnikova /  Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2022